Orio – forma maschile del nome proprio di persona Oria.
Orio – famiglia  patrizia veneziana.
Orio – comune spagnolo nella provincia di Guipúzkoa, Paesi Baschi.
Orio – frazione di Invorio in provincia di Novara.
Orio al Serio – comune italiano in provincia di Bergamo.
Orio Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino.
Orio Litta – comune italiano in provincia di Lodi.
Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio – aeroporto di Bergamo del sistema aeroportuale milanese.

Altri progetti